Bruno Moynot (1950-), acteur français,
Clotilde Moynot (née en 1963), actrice et metteur en scène française,
Emmanuel Moynot (1960-), auteur de bande dessinée français,
Jean-Louis Moynot (1937-), dirigeant syndical français.